

Cinema
 Caino – film muto italiano del 1910 prodotto dalla "Milano Film", regista sconosciuto
 Caino – film muto italiano del 1914 prodotto dalla "Film d'arte", regista sconosciuto
 Caino – film muto italiano del 1918 prodotto dalla "Corona film", regia di Leopoldo Carlucci
 Caino! (Bergkristall) – film tedesco del 1949, diretto da Harald Reinl

Geografia 
Caino – comune in provincia di Brescia
Caino – isola della Croazia nell'arcipelago di Sebenico

Altro 
Caino – personaggio della Bibbia
 Caino – album del gruppo musicale La Rosa Tatuata
 Caino – libro di José Saramago
 Caino – fumetto di Nicolas Tackian e Andrea Mutti
 Caino – tragedia in versi del 1821 di George Gordon Byron
 Caino – frammento di un libretto scritto da Giuseppe Giacosa per Lorenzo Perosi